Hardenberg kan syfta på:

 Hardenberg (adelssläkt) – en tysk adelssläkt från Niedersachsen.

Personer
 Albert Hardenberg (1510–1574), tysk-nederländsk teolog
 Eiler Hardenberg (1505–1565), dansk adelsman
 Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg (1772–1801), tysk poet och novellist känd som Novalis
 Karl August von Hardenberg (1750–1822), preussisk statsman och furste
 Harry Hardenberg (född 1935), tysk fotograf
 Mette Hardenberg (1569–1629), dansk adelsdam

Orter
 Hardenberg, Overijssel – en kommun i provinsen Overijssel i Nederländerna
 Neuhardenberg – en ort och kommun i Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, Tyskland
 Nörten-Hardenberg – en ort i Niedersachsen

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn